Flodvågskatastrofen kan syfta på:

 Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 – en jordbävning som ägde rum under Indiska oceanen 2004 och orsakade en enorm flodvåg
 Japanska tsunamin 2011 – en tsunami slog till mot Japans östra kust efter en jordbävning 2011

Se även
 Tsunami